Андреевцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Андреевцы — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Андреевцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Андреевцы — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Андреевцы — село в Селтинском районе Удмуртии.

См. также 
 «Андреевцы» — сторонники церковной линии архиепископа Андрея (Ухтомского).
 Андреевцы — жители богатого дагестанского аула Эндирей (в русском произношении Андреево, Андреевская деревня). Название использовалось писателями и поэтами XIX века, в частности, А.И. Полежаевым.